WCG RU Preliminaries 2012 — российские отборочные игры 2012 года за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это один из крупнейших мировых чемпионатов по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Дисциплины 
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
  StarCraft II (1 на 1)
  FIFA 12 (1 на 1)
  Dota 2 (5 на 5)
  Point Blank (5 на 5)
  World of Tanks (7 на 7)

Всероссийский финал 
Всероссийский финал прошёл в Москве 13 и 14 октября 2012 года.

StarCraft II 

 Первое место — Empire.Happy — квота на гранд-финал WCG 2012
 Второе место — VPBenQ.Turuk — призы от спонсоров
 Третье место — ROX.KIS.TitaN и  VPBenQ.sLivko — призы от спонсоров

FIFA 12 

 Первое место — zNation.kefir — квота на гранд-финал WCG 2012
 Второе место — Mana — призы от спонсоров
 Третье место — DJONI и Puti — призы от спонсоров

Dota 2 
M5.BenQ  2:0  Garaj.Gaming

 Первое место — M5.BenQ — квота на гранд-финал WCG 2012
 Второе место — Garaj.Gaming — призы от спонсоров

World of Tanks 
The Red 4:1 Virtus.pro
 Первое место — The Red — квота на гранд-финал WCG 2012
 Второе место — Virtus.pro — призы от спонсоров

Point Blank 
RoX.KIS 3:2 zNation

 Первое место — RoX.KIS — квота на гранд-финал WCG 2012
 Второе место — zNation — призы от спонсоров

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games